(334) Чикаго () — астероид внешней части главного пояса, который был открыт 23 августа 1892 года немецким астрономом Максом Вольфом в обсерватории Хайдельберга и назван в честь Чикаго, третьего по численности населения американского города США и крупнейшего транспортного узла Северной Америки.

См. также 
 Список астероидов (301—400)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Максом Вольфом
Астероиды диаметром от 100 до 200 км